Мороз, Юрий:
 Мороз, Юрий Леонтьевич (род. 1970) — украинский футболист.
 Мороз, Юрий Павлович (род. 1956) — советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист, продюсер.